Placentia kan syfta på:

 Det latinska namnet på den italienska staden Piacenza

Geografi

Belize 

 Placencia, ort, Stann Creek,

Kanada 

 Placentia (ort i Kanada), Newfoundland och Labrador,

USA 

 Placentia, Kalifornien, ort, Orange County,